Gneo Calpurnio Pisone – politico romano, console nel 139 a.C.
 Gneo Calpurnio Pisone –  politico e generale romano, console nel 23 a.C.
 Gneo Calpurnio Pisone – militare e politico romano, console nel 7 a.C.